TFP steht als Abkürzung für:
 Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição, Família e Propriedade, eine Vereinigung brasilianischer Traditionalisten
 Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie (Abkürzung auch TP oder TfP)
 Time for prints (Fotografie), eine Vertragsform zwischen Fotomodell und Fotograf
 Totale Faktorproduktivität, eine volkswirtschaftliche Kennzahl
 Transference-focused Psychotherapy (Übertragungs-fokussierte Psychotherapie)

Abkürzung